Isabel Margarita de Orleans (en francés: Élisabeth Marguerite d'Orléans; París, 26 de diciembre de 1646-Versalles, 17 de marzo de 1696) fue una noble francesa. Fue hija de Gastón de Orleans y prima hermana del rey Luis XIV de Francia. No existen descendientes de ella hoy. Fue Suo iure duquesa de Alençon y de Angulema.

Vida

Primeros años 
Isabel Margarita nació en París en el palacio del Luxemburgo, entonces llamado Palais d'Orléans, y ahora sede del Senado de Francia. El palacio había sido entregado en 1642 a su padre tras la muerte de la madre de éste, María de Médici. Isabel fue la segunda hija de Gastón de Orleans, hermano menor del rey Luis XII de Francia, y de su segunda esposa, Margarita de Lorena. Era conocida por su primer nombre en francés, Élisabeth, pero siempre firmaba como Isabelle. Segunda de cinco hijos, no fue criada junto a sus hermanos sino en un convento, porque estaba destinada a convertirse en abadesa de Remiremont y era llamada como tal.

Fue nombrada coadyuvante de su tía abuela Catalina de Lorena, abadesa de la abadía, a quien sucedió en 1648. Su padre murió en 1660, cuando ella tenía 13 años.

Matrimonio 
Conocida como Mademoiselle d'Alençon hasta su matrimonio, Isabel a la joven Luisa Francisca de La Baume Le Blanc, de quién se hizo amiga, ella se convertiría en duquesa de La Vallière y en amante del rey Luis XIV de Francia; ésta creció en Blois en el séquito de hermana de Isabel, Margarita Luisa de Orleans. Se suponía que la hermana mayor y más bonita de Isabel, Margarita Luisa, se casaría con Luis XIV, y que su otra hermana, Francisca Magdalena, se casaría con otro príncipe europeo. Un partido posible para Isabel era Carlos Manuel II de Saboya pero éste acabó casándose con Francisca Magdalena el 4 de marzo de 1663.

Otro candidato era su primo Enrique III de Borbón-Condé, futuro príncipe de Condé y príncipe de sangre. Sin embargo, Enrique prefirió a la alemana Ana Enriqueta del Palatinado, nieta de la reina de Bohemia.

La elección para Isabel (que era jorobada) recayó en un "príncipe extranjero" naturalizado en Francia: Luis José de Guisa. El duque de Guisa era el jefe de la Casa de Guisa, una rama menor de la Casa de Lorena de la cual la madre de Isabel era miembro. Isabel renunció a ser abadesa para casarse. 

Isabelle y el duque se casaron en el Castillo de Saint-Germain-en-Laye el 15 de mayo de 1667 en presencia de la corte y de los príncipes de sangre. Su marido, cuatro años más joven que ella, no sólo estaba bajo el control legal de su tía y guardiana, Mademoiselle de Guise (María de Lorena) sino que era tratado por Isabel como socialmente inferior a ella. Desde su matrimonio hasta su muerte, Isabel fue conocida por los franceses como Madame de Guisa. Ella y el duque de Guisa tuvieron un solo hijo llamado Francisco José, que murió a los cinco años de edad:

 Francisco José de Lorena, duque de Guisa (Hôtel de Guise28 de agosto de 1670 - Palacio de Luxemburgo, París, 16 de marzo de 1675).

Viudez 
El marido de Isabel murió en 1671 de viruela. Se había contagiado en el camino de regreso de una visita a la corte de Carlos II de Inglaterra. Su hijo, Francisco José, heredó los títulos de su padre: duque de Guisa y de Joyeuse, y príncipe de Joinville.

Tras la muerte de su madre en 1672, Isabel se mudó al palacio del Luxemburgo junto con su hijo pequeño. Aún incapaz de caminar sin ayuda a los cuatro años, se le cayó a su nodriza y murió de una herida en la cabeza en 1675. 

Después de la muerte de su hijo, Isabel pasó todos los veranos en el ducado de Alençon y la mayoría de los inviernos en la corte real. Cuando estaba en París, se alojaba en el palacio del Luxemburgo. Apenada por la muerte de su hijo, le resultaba difícil quedarse mucho tiempo en el Luxemburgo. En 1672, construyó un apartamento privado para sí misma en la abadía de Saint-Pierre de Montmartre, donde a menudo veía a mademoiselle de Guisa y a su hermana, la abadesa. Después de 1675, este pequeño círculo se amplió cuando la hermana de Isabel, Margarita Luisa, abandonó a su marido, se mudó a un apartamento en la abadía, y estuvo bajo lo que podría considerarse como arresto domiciliario. Ese mismo año, compraría el Hotel de Guisa. Siempre muy devota, Isabel encargó varias piezas religiosas a Marc-Antoine Charpentier, el compositor de mademoiselle de Guisa. También le encargó obras de ópera y pastorales, algunas de los cuales fueron representadas en la corte real.

Últimos años y muerte 

Isabel era una ferviente partidaria de las políticas de su primo, Luis XIV, para la conversión de los hugonotes al catolicismo. En noviembre de 1676, cuando supervisó la conversión de una mujer protestante, Isabel encargó a Marc-Antoine Charpentier el primero de una sucesión de oratorios que contaban la historia de cómo Santa Cecilia había logrado convencer a su marido y a su hermano para unirse al cristianismo. El autor probable del libretti fue Philippe Goibaut, protegido de las dos mujeres de Guisa. Después del Edicto de Fontainebleau en octubre de 1685, Isabel creó una casa para "Nuevos Conversos" en el ducado de Alençon y activamente convirtió a los hugonotes locales.

En 1694, le cedió el palacio del Luxemburgo a Luis XIV. Isabel murió dos años después, a los 49 años, en el palacio de Versalles y fue enterrada en el convento de las Carmelitas de París, entre las monjas.

La fortuna que había acumulado en vida fue heredada por su hermana mayor y única sobreviviente en ese momento, Margarita Luisa, gran duquesa de Toscana.

Títulos 

 26 de diciembre de 1646 - 15 de mayo de 1667: «Su Alteza Real» mademoiselle d'Alençon
 15 de mayo de 1667 - 30 de julio de 1671: «Su Alteza Real» la duquesa de Guisa y de Joyeuse (Madame la duchesse de Guise et Joyeuse) (o en general, Madame de Guise)
 30 de julio de 1671 - 17 de marzo de 1696: «Su Alteza Real» la duquesa viuda de Guisa y de Joyeuse.
 2 de febrero de 1660 - 17 de marzo de 1696: «Su Alteza Real» la duquesa de Alençon y de Angulema.

Tras la muerte de su hijo, Isabel se convirtió en duquesa de Alençon y de Angulema por derecho propio. Mantuvo su rango de «Nieta de Francia» durante su matrimonio y eso le permitió conservar el título de «Su Alteza Real».

Ancestros

Referencias 

Nobles de Francia del siglo XVII
Duquesas de Joyeuse
Duquesas de Guisa
Duques de Alençon
Duques de Angulema
Dinastía de Orleans
Casa de Guisa
Casa de Borbón-Montpensier
Personas de París
Fallecidos en Versalles